Haakon Dobry
 Haakon Sigurdsson
 Haakon Eiriksson
 Haakon Magnusson
 Haakon II Barczysty
 Haakon III
 Haakon IV Stary
 Haakon V Długonogi
 Haakon VI Magnusson
 Haakon VII
 Haakon (książę Norwegii)